Лавлейс () — фамилия англосаксонского происхождения.

 Лавлейс, Ада (1815—1852) — британский математик, дочь Джорджа Байрона.
 Лавлейс, Вэнс (род. 1963) — американский бейсболист и спортивный функционер.
 Лавлейс, Мод Харт (1892—1980) — американская писательница.
 Лавлейс, Линда (1949—2002) — американская порноактриса.
 Лавлейс, Ричард (1618—1657) — английский поэт.
 Лавлейс, Стейси (род. 1974) — американская баскетболистка и тренер.
 Лавлейс, Уильям (1907—1965) — американский специалист в области аэрокосмической медицины.
 Лавлейс, Фрэнсис (около 1621—1675) — английский роялист и второй губернатор провинции Нью-Йорк.
 Лавлейс, Эрл (род. 1935) — тринидадский писатель.
 Лавлейс, Роберт (Ловелас) — герой эпистолярного романа Сэмюэла Ричардсона «Кларисса» (1748).

Другое 
 Лавлейс — американский биографический фильм 2013 года с Амандой Сейфрид в главной роли.
 Граф Лавлейс — наследственный титул в системе пэрства Соединённого королевства.
 Медаль Ады Лавлейс.
 Лавлейс — лунный кратер в области северного полюса на обратной стороне Луны.